

Personnalités

Patronymes 

 
 José Pedro Aguiar-Branco (né en 1957), homme politique.
 Juan Branco (né en 1989), journaliste, juriste, militant politique et universitaire franco-espagnol. 
 Luís de Freitas Branco (1890-1955), compositeur portugais.
 Miguel Rio Branco (né en 1946), photographe brésilien.
 Paulo Branco (né en 1950), producteur portugais de cinéma.
 Pedro de Freitas Branco (1896-1963), chef d'orchestre portugais.

Pseudonyme 

 Branco, surnom de Cláudio Ibraim Vaz Leal (né en 1964), footballeur brésilien.

Toponymes 

 Branco, îlot de l’archipel du Cap-Vert.
 Zero Branco, commune italienne en Vénétie.

Voir aussi 
 
 

Surnom
Patronyme brésilien
Patronyme portugais
Homonymie d'hydronyme